o baina

 Munició:
beina o casquet, element del cartutx o munició que solidaritza tots els altres i conté la càrrega explosiva i la càpsula fulminant
beina (armes de foc) o llautó, és la part d'un cartutx que conté la càrrega de pólvora, el fulminat, i la bala embotida a pressió
 Arma blanca:
beina, o folre, estoig de protecció d'arma blanca dreta
 Fruita o Llegum:
tavella, o bajoca, d'algunes lleguminoses cultivades, és la clovella llarguera que conté els grans o bessons de plantes com la mongeta, la fava o el pèsol, o encara la vainilla.